La saison 2013-2014 de Serie B, aussi appelée Serie B Eurobet pour des raisons de partenariat commercial, est la  de la deuxième division du championnat italien de football, depuis sa création en 1929.

Vingt-deux équipes prennent part à ce championnat et s'affrontent en matches aller/retour sur 42 journées. En plus des quinze clubs déjà présents la saison dernière, trois clubs relégués de la Serie A 2012-2013, l'US Palerme, l'AC Sienne et Pescara (qui ont pris la place des promus US Sassuolo, AS Livourne et Hellas Vérone) et les quatre équipes promues de la Lega Pro Prima Divisione 2012-2013 : Trapani, Carpi, Avellino et l'US Latina (en remplacement des reléguées Vicence, Ascoli, Pro Verceil et US Grosseto) rejoignent le championnat.

À l'issue de la saison, le champion et son dauphin sont directement promus en Serie A et les équipes classées de la  à la  disputent les barrages de promotion pour la dernière place pour la division supérieure.
À l'inverse, les clubs finissant aux trois dernières places sont relégués en Lega Pro Prima Divisione (D3) et ceux classés  et  se rencontrent en barrage pour éviter de descendre, sauf si ces équipes sont séparées par plus de 5 points au classement, auquel cas l'équipe classée  est directement reléguée en division inférieure.

Équipes engagées 

Légende des couleurs :

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en fonction du résultat de leurs confrontations directes (points puis différence de buts particulière puis nombre de buts inscrits au cours de ces rencontres) puis par la meilleure différence de buts générale et enfin par la meilleure attaque sur la saison.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Barrages

Relégation 
Le  et le  du championnat s'affrontent pour ne pas descendre en Ligue Pro 1.

Promotion 
Le vainqueur de ces barrages sera promu en Serie A.

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Italie de football D2
 Serie A 2013-2014
 Lega Pro Prima Divisione

2013-2014
Football M2
Italie M2
Championnat M2